

Patronyme 

 Francis Garnier (1839-1873), un officier de marine et explorateur français.

Toponyme 

 rue Francis-Garnier, une voie du 17e arrondissement de Paris, en France.

Marine 
Cinq navires de la Marine française ont porté le nom de Francis Garnier, d'après l'officier de marine Francis Garnier :
 le , une canonnière lancée en 1883 ;
 le , un torpilleur d'escadre de classe Casque lancé en  1912 ;
 le , une canonnière lancée en 1927 ;
 le , un aviso de la Regia Marina cédé à la France au titre de dommages de guerre en 1948 ;
 le , un bâtiment de transport léger de classe Champlain lancé en 1973.

Lien externe